Cividalesi – abitanti di Cividale (Mirandola)
Cividalesi – abitanti di Cividale del Friuli